Der Begriff Bonden wird als Überbegriff für verschiedene Verbindungsprozesse in der Aufbau- und Verbindungstechnik verwendet:

 Drahtbonden oder Wirebonden bezeichnet das Verdrahten eines integrierten Schaltkreises oder eines diskreten Halbleiters mit den elektrischen Anschlüssen anderer Bauteile oder des Gehäuses
 Chipbonden oder Die-Bonden (auch Nacktchipbonden) bezeichnet das Verbinden eines integrierten Schaltkreises mit seinem Gehäuse
 Waferbonden bezeichnet eine Art des Verbindens zweier Wafer miteinander
 Anodisches Bonden bezeichnet die Verbindung eines Siliciumwafers mit einer Glasscheibe

Weitere Bedeutungen sind:

 Als Bonden bezeichnet man in Ostafrika eine Pflanzenformation, siehe dazu Dembo (Vegetationskunde)
 Bonden ist zudem eine Spielart aus dem MMORPG Guild Wars. Hierbei werden die Mitspieler nicht durch aktive, sondern durch passive Zauber geschützt.